Yaxcopoil puede referirse a:

 Yaxcopoil (Umán), localidad del municipio de Umán, en Yucatán, México;
 Hacienda Yaxcopoil, vieja hacienda henequenera en Yucatán, localizada en la población homónima;
 Yaxcopoil (Yaxkukul), localidad en el municipio de Yaxkukul, en Yucatán, México.